Морил има више значења:
 Округ Морил (Небраска)
 Морил (Канзас)
 Морил (Небраска)